Rejon żmeryński – jednostka administracyjna w składzie obwodu winnickiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1130 km2 i liczy około 34 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Żmerynka.

W skład rejonu wchodzą 1 osiedlowa rada oraz 27 silskich rad, obejmujących 58 wsi i 10 osad.

Miejscowości rejonu

Przypisy